Ивань — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ивань — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Ивань — деревня в Залегощенском районе Орловской области.